Distinguished Service Cross – odznaczenie Australijskich Sił Zbrojnych
 Distinguished Service Cross – odznaczenie Armii Amerykańskiej
 Distinguished Service Cross – odznaczenie Marynarki Brytyjskiej